Greim peut désigner :
 Robert Ritter von Greim (1892, Bayreuth  1945, Salzbourg), un officier allemand
 Willard N. Greim (1890, Johnson County  1982, Poway), un entraîneur et dirigeant de basket-ball américain